Михаил Бродский: Бродский, Михаил Леонидович (род. 1969) — украинский шахматист, гроссмейстер (1994).
 Бродский, Михаил Наумович (род. 1948) — российский экономист и политический деятель.
 Бродский, Михаил Самоилович (1913—1989) — украинский математик, профессор Одесского педагогического института.
 Бродский, Михаил Юрьевич (род. 1959) — украинский предприниматель и политический деятель.